Pycnodonte hyotis är en musselart som först beskrevs av Carl von Linné 1758.  Pycnodonte hyotis ingår i släktet Pycnodonte och familjen Gryphaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
hyotis